

Важнейшие события 
 Парфянское вторжение в Сирию и Малую Азию (50—47 до н. э.).
 Гражданская война в Древнем Риме (49—45 годы до н. э.).
 Убийство Гая Юлия Цезаря (15 марта 44 года до н. э.).
 «Сицилийское восстание» (43—36 годы до н. э.).
 Образование 2-го триумвирата (октябрь 43 года до н. э.).
 Гражданская война в Древнем Риме (44—42 годы до н. э.).
 Перузинская война (41—40 годы до н. э.).
 Конец 40-х годов — иберы и албаны подняли восстание против Рима.

См. также

Примечания